Liebe und andere Verbrechen ist der Titel folgender Filme:

 Liebe und andere Verbrechen (1976), US-amerikanischer Film von John Korty 
 Liebe und andere Verbrechen (2008), serbischer Film von Stefan Arsenijević